Ordet stang har været brugt i flere forskellige betydninger.

 Stang (genstand) – et aflangt og smalt stykke metal eller andet hårdt materiale, anvendt til fx stangspring
 Stang (skibsterminologi) – en ekstra sektion, som forhøjer den egentlige mast på et skib.
 Stang (navn) – et efternavn.

Andre betydninger
 Stang – inden for jagtterminologi er det betegnelsen for hver af de to dele af et gevir på en hjort.
 Stang – slang for menneskets ben ("Smæk stængerne op").